Aleksandar Ignjatović (1988) – calciatore serbo
 Jakov Ignjatović (1822-1889) – scrittore, giornalista e politico serbo
 Kaja Ignjatović (1916-1995) – attrice serba
 Nevena Ignjatović (1990) – sciatore alpino serbo